Le saumon est un poisson.
Saumon est une couleur de la gamme des roses qui ressemble à celle de la chair du saumon.

Mythologie 
Le Saumon de la sagesse, dans la mythologie celtique irlandaise.

Toponymes 
 sont des rivières au Canada
Lac-au-Saumon est une municipalité du Québec.

Divers 
 Un saumon est un élément d'aéronef.
 Un saumon est un type de lingot antique, ou un lingot de plomb typographique (alliage de plomb, antimoine et étain) utilisé par les linotypes ou machines similaires.
 Saumon est le npomd'une corvette qui fut notamment commandée par Louis-Marie Coudé lors de la Guerre d'indépendance américaine.